Общероссийский классификатор валют (сокращ. ОКВ) — действующий государственный стандарт, объектом классификации которого являются находящиеся в обращении валюты, валютные ценности и валютные фонды стран мира. Разработан на основе мирового стандарта ISO 4217, утверждён в 1994 году (вступил в силу с 1 июля 1995 года) и заменил Общесоюзный классификатор валют.

Классификатор содержит следующие основные данные:
 трёхзначный цифровой код валюты (почти всегда повторяет код стандарта ISO 4217);
 трёхбуквенный алфавитный код валюты (повторяет код стандарта ISO 4217);
 наименование валюты на русском языке;
 государства и территории, где обращается данная валюта (названия государств приводятся в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира).

История введения и области применения 

Общероссийский классификатор валют был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству Госстандарта РФ (ВНИИКИ; в настоящее время ФГУП «Стандартинформ») и Центральным банком Российской Федерации на основе международного стандарта ISO 4217. Эти две организации отвечают и за поддержание стандарта в актуальном состоянии.

ОКВ состоит из краткого предисловия, введения, основной таблицы и двух приложений. В предисловии указаны разработчики стандарта, дата его утверждения, а также выходные данные классификатора, который заменяется вступающим в силу. Во введении кратко описываются объект классификации, структура стандарта, области его применения, а также отвечающие за поддержание в актуальном состоянии органы. В основной таблице и приложениях приводятся цифровые и буквенные коды валют, их наименования, а также государства и территории, где обращаются перечисленные валюты (иногда в примечаниях и пояснениях указываются даты введения валют или выхода их из обращения). При этом в основной таблице валюты отсортированы по цифровому коду, в приложении А — по наименованиям валют, в приложении Б — по наименованиям государств.

Стандарт «предназначен для использования при прогнозировании внешних экономических связей, учёте валютных поступлений и платежей, бухгалтерском и статистическом учёте, оперативной отчётности по операциям, связанным с международными расчётами, контроле за соблюдением договорной и платёжной дисциплины». Так, например, в Российской Федерации трёхзначные цифровые коды используются для формирования номеров банковских счетов (вторая группа символов), указывая на валюту, в которой открыт данный счёт. Однако для нумерации счетов в национальной валюте используется код 810, который в ОКВ и в стандарте ISO 4217 соответствует российскому рублю до его деноминации в 1998 году; текущий цифровой код российского рубля — 643.

Общероссийский классификатор валют был утверждён Постановлением Госстандарта РФ № 365 от 26 декабря 1994 года и с 1 июля 1995 года должен был заменить Общесоюзный классификатор валют. Однако в некоторых отраслях союзный стандарт продолжал использоваться и после этой даты. Так, в области таможенного оформления он утратил силу лишь с 1 января 1997 года, в банковской сфере — только с 1 июля, а в области валютного контроля — с 1 сентября 1997 года.

При этом союзный классификатор включал не только сами денежные единицы, но и созданные на их базе клиринговые валюты, которые не вошли в классификатор общероссийский. Поэтому они были выделены в отдельный Классификатор клиринговых валют (ККВ), который имеет две редакции:
 ККВ в редакции Государственного таможенного комитета (ККВ ГТК) — действовал с 1 января по 31 декабря 1997 года;
 ККВ в редакции Центрального банка Российской Федерации (ККВ ЦБ РФ) — введён в действие с 1 сентября 1997 года в области валютного контроля, с 1 января 1998 года заменил ККВ ГТК в области таможенного оформления.

В наглядном виде хронологические рамки и области применения Общероссийского классификатора валют (редакции ОКВ 1994 и ОКВ 2000) могут быть представлены следующей схемой:

Классификатор применяется в системе органов статистики и Государственном таможенном комитете ЛНР.

В Русской Википедии классификатор является одним из основных источников для именования статей о валютах всего мира.

Редакции и версии стандарта 
Первоначальное полное название стандарта — Общероссийский классификатор валют ОК 014-94, на английском языке — Russian classification of currencies.

Постановлением Госстандарта № 379 от 22.10.1998 в связи с введением на территории России аутентичного текста Межгосударственного классификатора валют — МК (ИСО 4217) 003-97 — наименование было расширено до Общероссийский классификатор валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-94 с датой введения в действие этой редакции с 1 января 1999 года.

25 декабря 2000 года (с вступлением в силу с 1 июля 2001 года) Постановлением Госстандарта РФ № 405-ст была принята новая принципиальная редакция стандарта — Общероссийский классификатор валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014—2000.

За время действия ОКВ в него было внесено 40 изменений (9 в первую принципиальную редакцию и 31 — во вторую) и 5 поправок. Через изменения происходит включение и исключение денежных единиц, изменение их кодов, наименований, территории обращения, поправками исправляются допущенные ошибки.

Кроме того, являясь членом СНГ и Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России, Российская Федерация обязана придерживаться двух межгосударственных классификаторов валют, созданных в рамках указанных выше организаций, — Межгосударственного классификатора валют (МКВ) и Классификатора валют Таможенного союза (КВ ТС). Первый утверждён в апреле 1997 года Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), второй — в сентябре 2010 года Комиссией Таможенного союза.

Область применения МКВ — «для использования в процессе обмена информацией при международном взаимодействии в экономической, научной, культурной, спортивной и др. областях, при прогнозировании внешних экономических связей, учёте валютных поступлений и платежей, бухгалтерском и статистическом учёте, оперативной отчётности по операциям, связанным с международными расчётами, контроле за соблюдением договорной и платёжной дисциплины» на территории СНГ. КВ ТС используется для заполнения таможенных деклараций в рамках Таможенного союза.

Оба этих стандарта идентичны Общероссийскому классификатору валют, который в свою очередь почти совпадает с ISO 4217. Механизм синхронизации реализован следующим образом. В преамбуле к КВ ТС зафиксировано, что «каждое из государств — членов Таможенного союза вправе вносить в классификаторы… дополнения, которые применяются после уведомления других государств — членов Таможенного союза и Секретариата Комиссии Таможенного союза». Ведение же МКВ закреплено за Российской Федерацией. Синхронизация ОКВ с ISO 4217 с 2009 года реализована через принятие изменений, право применения которых вводится задним числом — как правило, с даты принятия соответствующих поправок в мировой стандарт.

Отличия ОКВ от ISO 4217 

Общероссийский классификатор валют подготовлен на основе международного стандарта ISO 4217, разработанного Международной организацией по стандартизации (ISO), однако его действующая редакция имеет некоторые отличия от действующей редакции мирового стандарта:
 в ОКВ не включены Антарктида, Палестина, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, которые не имеют собственных валют и, согласно стандарту ISO 4217, не используют какие-либо коллективные или союзные валюты;
 в ОКВ не включены технические коды (XXX, XTS), а также некоторые коды валютных ценностей (например, драгоценных металлов) и валютных фондов (например, коды расчётных единиц Европейского союза — EURCO, EMU-6, EMU-9 и EMU-17);
 ОКВ не содержит информацию о наличии или отсутствии разменных денежных единиц (раздел таблицы «Дробная единица»).

Кроме того, первая редакция российского классификатора включала коды валют, применяемых на территории Российской Федерации, но отсутствовавших в стандарте ISO 4217, а именно:
 белорусский рубль — 906;
 таджикский рубль — 914;
 узбекский сум — 928;
 армянский драм — 931;
 азербайджанский манат — 932.
Эти цифровые коды были заимствованы из последней редакции Общесоюзного классификатора валют.

Список валют и их кодов 

Ниже представлен список валют и их кодов, включённых в действующую редакцию Общероссийского классификатора валют. Жёлтым цветом выделены позиции, упоминаемые в действующей редакции стандарта ISO 4217, но отсутствующие в ОКВ. Прочие несоответствия двух стандартов отмечены примечаниями с буквой a. Примечаниями с буквой b отмечены изменения наименований денежных единиц в рамках российского классификатора, примечаниями с буквой c — прочие пояснения к таблице.

Примечания 
Различия ОКВ и ISO 4217

Изменения наименований денежных единиц в рамках ОКВ без изменения кода

Прочие уточнения и пояснения к списку валют и кодов

Прочие примечания

Источники 
Общероссийский классификатор валют
 
 
Классификатор клиринговых валют
 
 
 
 
Классификаторы валют СССР
 
 
  
Международные и межгосударственные стандарты
 
  
  
  
  
  
 
 
Нормативные акты

См. также 
 Общероссийский классификатор стран мира

Классификаторы валют
ГОСТ 7.75-97
Ведомственные коды и классификаторы РФ
Алфавитные списки сокращений